Die World Series 1980 war das Finale der Major League Baseball im Jahr 1980. Die Serie startete am 14. Oktober 1980 und endete am 21. Oktober 1980. Es standen sich der Champion der American League, die Kansas City Royals, und der Champion der National League, die Philadelphia Phillies, gegenüber. Sieger der "Best of Seven"-Serie wurden die Philadelphia Phillies mit 4:2 Siegen. Für die Phillies war es der erste (und bis zur Saison 2008 einzige) Sieg der World Series in der Geschichte des Franchise.

Als MVP der World Series wurde Mike Schmidt ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele 

* Spiel 3 ging über 10 Innings

Spiel 1 
Dienstag, 14. Oktober 1980 im Veterans Stadium in Philadelphia.

Spiel 2 
Mittwoch, 15. Oktober 1980 im Veterans Stadium in Philadelphia.

Spiel 3 
Freitag, 17. Oktober 1980 im Royals Stadium in Kansas City.

Spiel 4 
Samstag, 18. Oktober 1980 im Royals Stadium in Kansas City.

Spiel 5 
Sonntag, 19. Oktober 1980 im Royals Stadium in Kansas City.

Spiel 6 
Dienstag, 21. Oktober 1980 im Veterans Stadium in Philadelphia.

1980
Baseball 1980
Sportveranstaltung in Philadelphia
Sportveranstaltung in Kansas City (Missouri)
Kansas City Royals
Philadelphia Phillies